Als Moskauer Bahnhof werden zahlreiche Personenbahnhöfe in Russland bezeichnet, darunter:
Moskauer Bahnhof (Nischni Nowgorod)
Moskauer Bahnhof (Sankt Petersburg)